Triumph (en inglés: triunfo) puede referirse a:

Empresas 
 Triumph Motor Company, empresa británica de automóviles.
 Triumph Engineering, antigua empresa británica de motocicletas.
 Triumph Motorcycles, empresa británica de motocicletas.

Entretenimiento 
 Triumph, banda de heavy metal canadiense.
 Triumph (1976), álbum de Triumph.
 Triumph, álbum de The Jacksons.
 Triumph (1917), película protagonizada por Lon Chaney, Sr.
 Triumph (1924), película dirigida por Cecil B. DeMille.

Geografía 
 Triumph, Idaho, EE. UU.
 Triumph, Illinois, EE. UU.
 Triumph, Illinois, EE. UU.
 Triumph, localidad de Guyana en la región de Demerara-Mahaica.

Miscelánea 
 Carnival Triumph, barco crucero.